A4, A 4  eller A-4 kan syfta på:

 A4 – ett pappersformat, se ISO 216
 Audi A4 – en bilmodell
 A4 arkitektkontor – ett svenskt arkitektkontor som grundades 1957
 A4 – det tyska vapensystemet Aggregat 4, se V-2
 A4 Text & Form – en byrå för journalistik och grafisk design som grundades 1987.
 A-4 Skyhawk – amerikanskt attackflygplan

Motorvägar
 A4 (motorväg, Belgien)
 A4 (motorväg, Frankrike)
 A4 (motorväg, Italien)
 A4 (motorväg, Kroatien)
 A4 (motorväg, Luxemburg)
 A4 (motorväg, Nederländerna)
 A4 (motorväg, Polen)
 A4 (motorväg, Schweiz)
 A-4 (motorväg, Spanien)
 A4 (motorväg, Tyskland)
 A4 (motorväg, Österrike)

Svenska artilleriregementen
No 4 - Finska artilleriregementet (1794-1809) och No 4 - F.d. Kongl. Finska artilleriregementet (1809-1811), se Finska artilleriregementet
No 4 - Gotlands nationalbevärings artillerikår (1861-1887) och No 4 - Gotlands artillerikår (1887-1892), se Gotlands artilleriregemente
No 4 - Norrlands artilleriregemente (1893-1914) och A 4 - Norrlands artilleriregemente (1914-1998), se Norrlands artilleriregemente